Municipio de Adams es el nombre de 3 municipios en el estado de Míchigan, Estados Unidos:

 Municipio de Adams (condado de Arenac, Míchigan)
 Municipio de Adams (condado de Hillsdale, Míchigan)
 Municipio de Adams (condado de Houghton, Míchigan)